«Folklore» () — другий студійний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 23 листопада 2003 року лейблом DreamWorks.

Список пісень 

Disc 1: DVD
 «I'm like a Bird» (video)
 «Turn Off the Light» (video)
 «…On the Radio» (video)
 «The Making of Folklore»

Disc 2: CD
 «Fresh Off the Boat» / «Powerless (Say What You Want)» / «Explode» / «Try» (Medley)
 «Nelly Furtado on Folklore»

Примітки 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Неллі Фуртаду